Boyancé est un patronyme porté notamment par :
 Pierre Boyancé (1900-1976), universitaire français ;
 Michel Boyancé (né en 1955), philosophe et enseignant français.

Boyancé est la forme originelle du patronyme et du nom d'artiste Beyoncé porté par :
 Celestine Beyoncé, dite Tina Knowles (née en 1954), styliste américaine, fille d'Agnéz Deréon (elle-même fille d'Eugène Gustave DeRouen) et de Lumis Beyincé (lui-même fils d'Alexandre Boyancé) ;
 Beyoncé Knowles, dite Beyoncé (née en 1981), fille de la précédente, chanteuse américaine, fille de la précédente.